Bobby Wood peut désigner:

  (1916-1973), joueur américain de football américain ;
  (1892-1928), joueur de football écossais ;
 Bobby Wood (né en 1992), joueur américain de soccer.

Voir aussi